М107 может относиться к:
 M107 (САУ) — самоходная артиллерийская установка США 1960-х годов
 M 107 (шаровое скопление) (латиницей) — шаровое скопление в созвездии Змееносца
 Barrett М107 — современный вариант крупнокалиберной снайперской винтовки Barrett M82

Калибр 50 бмг